Aalders ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Charles Aalders (1880–1961), niederländischer reformierter Theologe
 Willem Jan Aalders (1870–1945), niederländischer Theologe

Siehe auch:
 Alders